Сушко́в — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Сушков, Андрей Валерьевич (род. 1975) — российский историк, старший научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН.
 Сушков, Борис Григорьевич (1941—1997) — советский и российский математик.
 Сушков, Валерий Петрович (1938—2012) — профессор, учёный-специалист в области оптоэлектроники.
 Сушков, Василий Михайлович (1747—1819) — симбирский губернатор.
 
 Сушков, Вячеслав Владимирович (1880—1951) — ректор Иваново-Вознесенского политехнического института, автор учебника «Техническая термодинамика».
 Сушков, Иван Андреевич (род. 1925) — машинист экскаватора, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Сушков, Сергей Петрович (1816—1893) — действительный статский советник, писатель; брат поэтессы графини Е. П. Ростопчиной.
 Сушков, Тихон Степанович (1918—1999) — советский государственный деятель.
 Сушков, Фёдор Филиппович (1907—1991) — Герой Советского Союза.

